Notre-Dame (le vocable désigne la Vierge Marie, c'est le féminin de « Notre-Seigneur », nom donné à Jésus-Christ) apparaît dans une toponymie importante ainsi que dans de nombreux édifices religieux - cathédrales, basiliques, collégiales, églises, chapelles, abbayes, etc., ainsi que dans le nom de diverses écoles ou universités. Dans les régions francophones, elle tend à remplacer le  à partir du . On peut ainsi citer :

Édifices ou lieux religieux

Représentations et dénomination mariales

Statues et sculptures 
 Notre Dame de la Almudena dans la cathédrale de l'Almudena de Madrid
 Notre-Dame d'Aparecida dans la basilique Notre-Dame d'Aparecida
 Notre-Dame des Champs et des Vignes à Chignin
 Notre-Dame-des-Drus aux Drus
 Notre-Dame des Dunes à Poitiers
 Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf-sur-Cher
 Notre-Dame d'Étang à Velars-sur-Ouche
 Notre-Dame-de-la-Falaise à Mers-les-Bains
 Notre-Dame de Fátima dans le Sanctuaire de Fátima
 Notre-Dame de Fontenelle à l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle
 Notre-Dame de France à Ancretiéville-Saint-Victor
 Notre-Dame de France à Baillet-en-France
 Notre-Dame de France au Puy-en-Velay
 Notre-Dame des Grâces en Isère
 Notre-Dame de la Grand'Porte à Saint-Malo 
 Notre-Dame de Groeninghe à Courtrai
 Notre-Dame du Guet dans la collégiale Saint-Étienne de Bar-le-Duc
 Notre-Dame de Jazłowiec à Szymanów
 Notre-Dame de Kerdro à Locmariaquer
 Notre-Dame de Meritxell à Andorre
 Notre-Dame-des-Naufragés en Bretagne 
 Notre-Dame de Paris dans la cathédrale Notre-Dame de Paris
 Notre-Dame du Puy-en-Velay au Puy-en-Velay
 Notre-Dame du Rempart à Toulouse
 Notre-Dame des Récollets dans l'Église Notre-Dame-des-Récollets
 Notre-Dame du Retour à Ussel-d'Allier
 Notre-Dame de Rocamadour à Rocamadour
 Notre-Dame-du-Saguenay sur le cap Trinité
 Notre-Dame du Try-au-Chêne dans l'Église Saint-Barthélemy de Bousval
 Notre-Dame du Vœu à Rouen

Icônes mariales 
 Notre-Dame de Grâce
 Notre-Dame de Kazan
 Notre-Dame de Łukawiec
 Notre-Dame du Perpétuel Secours
 Notre-Dame du Signe
 Notre-Dame de Smolensk
 Notre-Dame de Vladimir

Vocable liés à une dévotion mariale 
 Notre-Dame d'Akita
 Notre Dame de la Almudena
 Notre Dame de la Altagracia
 Notre-Dame d'Anosivolakely
 Notre-Dame de Banneux
 Notre-Dame de Beauraing
 Notre-Dame de Betania
 Notre-Dame du Bon Conseil
 Notre-Dame du Bon Secours
 Notre-Dame de la Bonne Santé
 Notre-Dame de Candelaria
 Notre Dame de Chiquinquirá
 Notre Dame de Chine
 Notre-Dame de Coromoto
 Notre-Dame des Douleurs
 Notre-Dame des Enfants
 Notre-Dame de Fátima
 Notre-Dame de Gietrzwałd
 Notre-Dame de Guadalupe
 Notre-Dame de Kibeho
 Notre-Dame de Knock
 Notre-Dame des Larmes
 Notre-Dame de La Salette
 Notre-Dame du Laus
 Notre-Dame du Liban
 Notre-Dame de Lipa
 Notre-Dame de Lourdes
 Notre-Dame de la Merci
 Notre-Dame du Mont-Carmel
 Notre-Dame des Neiges
 Notre-Dame de Pellevoisin
 Notre-Dame du Pilerio
 Notre-Dame de Pontmain
 Notre-Dame du Rocher de France
 Notre-Dame de Rome
 Notre Dame du Rosaire
 Notre-Dame du Rosaire de San Nicolás
 Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Notre-Dame de Šiluva
 Notre-Dame de Soufanieh
 Notre-Dame de Walsingham

Noms issus d'une dénomination mariale

Toponymie

Belgique 
 Notre-Dame-aux-Neiges, ancien quartier de Bruxelles
 Notre-Dame-au-Bois, aussi appelée Jezus-Eik, un village de la commune d'Overijse

Canada

Québec

Municipalités du Québec 
 Notre-Dame-des-Bois, dans la région de l'Estrie
 Notre-Dame-de-Bonsecours, dans la région de Outaouais
 Notre-Dame-de-Ham, dans la région de Centre-du-Québec
 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, dans la région de la Montérégie
 Notre-Dame-de-Lourdes, dans la région de Lanaudière
 Notre-Dame-de-Lourdes, dans la région de Centre-du-Québec
 Notre-Dame-de-la-Merci, dans la région de Lanaudière
 Notre-Dame-de-Montauban, dans la région de Mauricie
 Notre-Dame-des-Monts, dans la région de la Capitale-Nationale
 Notre-Dame-des-Neiges 
 Notre-Dame-de-la-Paix, dans la région de l'Outaouais
 Notre-Dame-du-Nord, dans la région d'Abitibi-Témiscamingue
 Notre-Dame-des-Pins, dans la région de Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-de-Pontmain, dans la région des Laurentides
 Notre-Dame-du-Portage, dans la région du Bas-Saint-Laurent
 Notre-Dame-des-Prairies, 
 Notre-Dame-du-Rosaire, dans la région de Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
 Notre-Dame-de-Stanbridge, dans la région de la Montérégie

Paroisses du Québec 
 Notre-Dame-des-Anges, paroisse du Québec dans la région de la Capitale-Nationale
 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland dans la région des Chaudière-Appalaches
 Notre-Dame-du-Bon-Conseil dans la région du Centre-du-Québec
 Notre-Dame-de-Lourdes, paroisse du Québec dans la région du Centre-du-Québec
 Notre-Dame-du-Mont-Carmel, paroisse du Québec

Autres toponymes au Québec 
 Notre-Dame-du-Lac, ville de la municipalité de Témiscouata
 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, ville sur l'île Perrot, municipalité de Vaudreuil-Soulanges 
 Notre-Dame-de-Grâce (circonscription provinciale)
 Notre-Dame-de-Grâce—Lachine circonscription électorale
 Notre-Dame-des-Laurentides, quartier de la ville de Québec
 Monts Notre-Dame, composante de la chaîne des Appalaches
 Île Notre-Dame, île artificielle de Montréal
 Sentier Notre-Dame Kapatakan, sentier dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Camp Val Notre-Dame, à Hérouxville, Mauricie, au Québec

Nouveau-Brunswick 
 Notre-Dame-de-Lourdes
 Notre-Dame-de-Kent, village du DSL de Dundas
 Notre-Dame-des-Érables

France

Communes françaises 
 Notre-Dame-d'Aliermont, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-d'Allençon, en Maine-et-Loire
 Notre-Dame-du-Bec, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Bellecombe, dans la Savoie
 Notre-Dame-de-Bliquetuit, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Boisset, dans la Loire
 Notre-Dame-de-Bondeville, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-de-Cenilly, dans la Manche
 Notre-Dame-de-Commiers, dans l'Isère
 Notre-Dame-de-Courson, dans le Calvados
 Notre-Dame-du-Cruet, dans la Savoie
 Notre-Dame-d'Elle, dans la Manche
 Notre-Dame-d'Épine, dans l'Eure
 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon, dans le Calvados
 Notre-Dame-de-Gravenchon, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-du-Hamel, dans l'Eure
 Notre-Dame-de-l'Isle, dans l'Eure
 Notre-Dame-des-Landes, dans la Loire-Atlantique
 Notre-Dame-de-Livaye, dans le Calvados
 Notre-Dame-de-Livoye, dans la Manche
 Notre-Dame-de-Londres, dans l'Hérault
 Notre-Dame-de-la-Mer, dans les Yvelines
 Notre-Dame-de-Mésage, dans l'Isère
 Notre-Dame-des-Millières, dans la Savoie
 Notre-Dame-de-Monts, dans la Vendée
 Notre-Dame-d'Oé, en Indre-et-Loire
 Notre-Dame-de-l'Osier, dans l'Isère
 Notre-Dame-du-Parc, dans la Seine-Maritime
 Notre-Dame-du-Pé, dans la Sarthe
 Notre-Dame-du-Pré, dans la Savoie
 Notre-Dame-de-Riez, dans la Vendée
 Notre-Dame-du-Rocher, dans l'Orne
 Notre-Dame-de-la-Rouvière, dans le Gard
 Notre-Dame-de-Sanilhac, dans la Dordogne
 Notre-Dame-du-Touchet, dans la Manche
 Notre-Dame-de-Vaulx, dans l'Isère
 Airon-Notre-Dame, dans le Pas-de-Calais
 Argenton-Notre-Dame, dans la Mayenne
 Arthaz-Pont-Notre-Dame, dans la Haute-Savoie
 Boiry-Notre-Dame, dans le Pas-de-Calais
 Bretigney-Notre-Dame, dans le Doubs
 Les Châtelliers-Notre-Dame, en Eure-et-Loir
 Chaufour-Notre-Dame, dans la Sarthe
 Esquay-Notre-Dame, dans le Calvados
 Fontaine-Notre-Dame, dans le Nord
 Fontaine-Notre-Dame, dans l'Aisne
 Liesse-Notre-Dame, dans l'Aisne
 Mont-Notre-Dame, dans l'Aisne
 Montcy-Notre-Dame, dans les Ardennes
 Nanteuil-Notre-Dame, dans l'Aisne
 Précy-Notre-Dame, dans l'Aube
 Le Puy-Notre-Dame, dans le Maine-et-Loire
 Pouligny-Notre-Dame, dans l'Indre
 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, dans l'Orne
 Villard-Notre-Dame, dans l'Isère

Anciennes communes françaises 
 Notre-Dame-d'Aspres, dans l'Orne, aujourd'hui intégrée aux Aspres
 Notre-Dame-d'Aunay, dans l'Orne, aujourd'hui intégrée à Saint-Germain-d'Aunay
 Notre-Dame-d'Avenières, dans la Mayenne, aujourd'hui intégrée à Laval
 Notre-Dame-de-Blagny, dans le Calvados, aujourd'hui intégrée à Sainte-Marguerite-d'Elle 
 Notre-Dame-de-Bon-Secours, en Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Nancy
 Notre-Dame-de-Briançon, dans la Savoie, aujourd'hui intégrée à  La Léchère
 Notre-Dame-de-Châtellerault, dans la Vienne, aujourd'hui intégrée à Châtellerault
 Notre-Dame-de-Franqueville, dans la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Franqueville-Saint-Pierre
 Notre-Dame-de-Fresnay, dans le Calvados, aujourd'hui intégrée à L'Oudon
 Notre-Dame-de-Moncontour, dans la Vienne, aujourd'hui intégrée à Moncontour
 Notre-Dame-d'Envermeu, dans la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Envermeu
 Notre-Dame-des-Champs, dans la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Saint-Jean-d'Assé
 Notre-Dame-des-Prés, dans l'Orne, aujourd'hui intégrée à Anceins
 Notre-Dame-de-Varengeville, dans la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Saint-Pierre-de-Varengeville
 Notre-Dame-d'Or, dans la Vienne, aujourd'hui intégrée à La Grimaudière
 Notre-Dame-du-Cros, dans la Haute-Loire, aujourd'hui intégrée à Ferrussac
 Notre-Dame-du-Fresne, dans l'Eure, aujourd'hui intégrée à Fresne-Cauverville
 Notre-Dame-du-Guildo, dans les Côtes-d'Armor, aujourd'hui intégrée à Saint-Cast-le-Guildo
 Notre-Dame-du-Thil, dans l'Oise, aujourd'hui intégrée à Beauvais
 Notre-Dame-du-Vaudreuil, dans l'Eure, aujourd'hui intégrée au Vaudreuil
 Pont-Notre-Dame, dans la Haute-Savoie, aujourd'hui intégrée à Arthaz-Pont-Notre-Dame

Autres toponymes 
 Notre-Dame, ancien faubourg de Lille faisant partie de l'ancienne commune de Wazemmes, intégré dans le périmètre urbain en 1868 (voir agrandissements de Lille) ;
porte Notre-Dame, ancienne porte de ville à Lille aussi connue sous le nom de porte de Béthune ;
 Notre-Dame-des-Flots, nouvelle paroisse française autour d'Audresselles (Pas-de-Calais).
 Notre-Dame-des-Langueurs, lieu-dit de Joué-sur-Erdre en Loire-Atlantique.
 Île Notre-Dame, qui, réunie avec l’île aux Vaches au , forma l’île Saint-Louis à Paris.
 Parvis Notre-Dame, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris.
 Forêt de Notre-Dame ou bois Notre-Dame, dans l'est de la Région parisienne.
 Notre-Dame, un quartier du centre de Grenoble.
 Notre-Dame Limite, un quartier de Marseille.

Italie 
 Rhêmes-Notre-Dame, commune du Val d'Aoste, dans la vallée du même nom

Maurice 
 Notre-Dame, un village du nord de l'île Maurice

Odonymie 
 
 Fosse Notre-Dame de la Compagnie des mines d'Aniche à Waziers
 Gare Notre-Dame :
 Gare de Notre-Dame-d'Oé
 Gare de Mont-Notre-Dame
 Gare de Notre-Dame-de-Briançon
 Gare de Villers-Notre-Dame
 
 
 
  dont :
 Pont Notre-Dame au-dessus de la Seine, à Paris
 Pont Notre-Dame, au-dessus de l'Ornain, à Bar-le-Duc (Meuse), datant du Moyen Âge
 Pont Notre-Dame, plus ancien pont de Mende (Lozère)
 Puits Notre-Dame des houillères de Ronchamp à Champagney

Établissements d'enseignement 
  dont :
 Collège Notre-Dame de Dhaka au Bangladesh
 Collège Notre-Dame de Jamhour au Liban
 Collège Notre-Dame de Montréal au Canada
 Collège Notre-Dame de la Paix à Namur en Belgique
 Collège Notre-Dame de Sudbury au Canada
 Collège Notre-Dame, à Tournai en Belgique
 Collège Notre-Dame de la Tombe en Belgique
 Institut Notre-Dame à Charleroi en Belgique
 Institution Notre-Dame :
 Institution Notre-Dame  établissement scolaire à Valence en France
 Institution Notre-Dame de Sainte-Croix, établissement scolaire de Neuilly 
 Lycée Notre-Dame :
 Lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert, lycée privé catholique de Nancy
 Lycée Notre-Dame de Sion, lycée francophone d'Istanbul
 Lycée privé Notre-Dame du Grandchamp, lycée privé catholique de Versailles
 Séminaire Notre-Dame de Fatima de Parakou au Bénin
 Université Notre-Dame :
 Université Notre Dame Seishin au Japon
 Université Notre-Dame-de-Namur en Californie
 Université de Notre-Dame du Kasai en République démocratique du Congo
 Université Notre-Dame-de-Louaizé au Liban
 Université de Notre-Dame d'Australie en Australie
 Université Notre-Dame d'Haïti à Port-au-Prince
 Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur
 Université Notre-Dame-du-Lac dans l'Indiana (États-Unis)
 Notre Dame Stadium, stade de l'université
 Notre Dame Fighting Irish, club omnisports de l'université
 Notre Dame Fighting Irish, équipe de football américain de l'université

Institutions et ordres religieux 
 Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire
 Confrérie Notre-Dame :
 Confrérie Notre-Dame
 Confrérie Notre-Dame de l'Arbre Sec
 Illustre Confrérie de Notre-Dame
 Confrérie de la Conception de Notre Dame
 Confrérie du Puy Notre-Dame d'Amiens
  dont :
 Congrégation de Notre-Dame de Montréal
 Congrégation de Notre-Dame de Sion
 Congrégation de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur
 Congrégation Notre-Dame d'Espérance
 Congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception
 Congrégation de Notre-Dame du Très Saint Rosaire
 Chanoinesses de Saint-Augustin de la congrégation Notre-Dame
 Éparchie Notre-Dame :
  dont :
 Éparchie Notre-Dame-du-Liban de Los Angeles des Maronites
 Éparchie Notre-Dame-du-Liban de Paris des Maronites
 Éparchie Notre-Dame-du-Liban de São Paulo des Maronites
  dont :
 Éparchie Notre-Dame-du-Paradis de Mexico des Melkites
 Éparchie Notre-Dame-du-Paradis de São Paulo des Melkites
 Éparchie Notre-Dame-de-la-Délivrance de Newark des Syriaques
 Éparchie Notre-Dame-de-Nareg des Arméniens à New York
 Famille missionnaire de Notre-Dame, un Institut de vie consacrée dans le Diocèse français de Viviers
 Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Frères de Notre Dame :
 Frères de Notre-Dame du Sacré-Cœur
 Frères de Notre-Dame-de-Lourdes
 Missionnaires de Notre-Dame de la Salette
 Ordre de Notre-Dame :
 Ordre de Notre-Dame du Chardon
 Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
 Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem
 Ordre des chevaliers de Notre-Dame
 Ordre de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa : fondé en 1818 par Jean VI de Portugal
 Sœurs de Notre-Dame :
 Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique
 Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres
 Sœurs de Notre-Dame de Namur
 Sœurs de Notre Dame des Missions
 Sœurs de Notre-Dame du Cénacle

Culture

Littérature 
 1831 : Notre-Dame de Paris, roman de Victor Hugo ;
 1918 : Notre-Dame de Rheims, premier texte de Georges Bataille ; 
 1938 : Notre-Dame-des-Hirondelles, la sixième nouvelle du recueil Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar ;
 1942 : Notre-Dame des Fleurs, roman de Jean Genet ;
 2012 : Notre-Dame du Nil, roman de Scholastique Mukasonga.

Cinéma 
 1911 : Notre-Dame de Paris est un film français réalisé par Albert Capellani.
 1923 : Notre-Dame de Paris est un film américain réalisé par Wallace Worsley.
 1942 : Notre-Dame de Paris est un film français réalisé par René Hervouin.
 1956 : Notre-Dame de Paris est un film franco-italien réalisé par Jean Delannoy.
 1996 : Le Bossu de Notre-Dame, film d'animation des studios Walt-Disney
 2002 : Le Bossu de Notre-Dame 2 : Le Secret de Quasimodo, la suite du précédent
 2019 : Notre Dame, film de Valérie Donzelli.
 2019 : Notre-Dame du Nil, film réalisé par Atiq Rahimi.
 2022 : Notre-Dame brûle, film de Jean-Jacques Annaud.

Musique 
 1998 : Notre-Dame de Paris, comédie musicale
 2017 : Notre-Dame Mélancolie, chanson de Damien Saez.

Peinture 
 Notre-Dame, tableau réalisé par le peintre français Henri Matisse vers 1900.

Divers 
 École de Notre-Dame, groupe de compositeurs ayant exercé à Paris entre 1170 et 1250 dont le mouvement a influencé la musique en Europe
 Société Notre-Dame de Montréal, à l'origine de la ville de Montréal
 Confrérie Notre-Dame, réseau de la Résistance française pendant l'Occupation
 Radio Notre-Dame, radio catholique parisienne
 Michel de Nostredame dit Nostradamus
 Notre Dame, groupe de rock heavy metal suédois

Notes et références

Voir aussi 
 Mariologie
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de vocable chrétien